Les Trois Grâces connues comme étant les Charites dans la mythologie grecque, déesses du charme, de la beauté et de la créativité.

Dans la mythologie romaine, elles étaient connues comme les  (Grâces).

Ainsi, les Grâces seraient, selon l'opinion la plus commune, les filles de Bacchus (le dieu de l’ivresse) et de Vénus (la déesse de l’amour et de la séduction). Les poètes les décrivent comme un groupe ternaire, indissociable, donc très facilement reconnaissable. Elles porteraient les noms de Thalie (la verdoyante), Euphrosyne (la joie de l’âme), et Aglaé (la brillante). Selon la croyance, elles seraient les compagnes de Vénus, et dispenseraient aux êtres humains de bonnes mœurs comme : l’égalité d’humeur, la bonne grâce (d’où leur nom), l’éloquence, la sagesse, et la reconnaissance. Le plus souvent, on les représentait jeunes et nues (ou avec de légères étoffes).

En outre, ces divinités sont considérées comme étant bienveillantes et aimables. Leur culte était remarquable au sein d’autels et de temples, surtout à Delphes, à Elis, à Byzance ou à Périnthe

Elles ont inspiré plusieurs sujets d'art représentés dans des dizaines de peintures ou de sculptures, depuis l'Antiquité, mais aussi en musique, ou dans la dénomination de bâtiments ou d'arbres remarquables :

Mosaïques 

 Une fresque en mosaïque retrouvée dans la ville ensevelie de Pompéi, exposée au Musée archéologique national de Naples.

Peintures 
 Primavera, peinture sur panneau de bois, réalisée entre 1478 et 1482, par Botticelli, conservée à la Galerie des Offices, à Florence, Italie ;
 Les Trois Grâces, tableau de Raphaël (1504–1505) ;
 Les Trois Grâces, tableau de Lucas Cranach l'Ancien (1531–1553) ;
 , grisaille de Pierre Paul Rubens (1620)
 Les Trois Grâces, tableau de Pierre Paul Rubens (1639–1640) ;
 Les Trois Grâces ou Les Sœurs de Mailly-Nesle sous les traits des Trois Grâces, tableau de Carle Van Loo, 1765, Musée d'Art du comté de Los Angeles, Los Angeles
 Les Trois Grâces, tableau de Jean-Baptiste Regnault, (1754–1829), peint entre 1793 et 1794.
 Les Trois Grâces, peinture de 1832, par Jules-Joseph-Guillaume Bourdet (1799–1869).
 Les Trois Grâces, peinture par un artiste inconnu, du  ou du , exposée au musée d'Art d'Indianapolis, aux États-Unis ;
 Les Trois Grâces, peinture de , référencée dans le roman de Dan Brown, publié en 2009, Le Symbole perdu ;
 Les Trois Grâces, peinture du , par Niki de Saint Phalle (1930–2002).
Les Trois Grâces, peinture de 2005, par Kehinde Wiley (1977- ...)

Sculptures 
 Les Trois Grâces, anonyme,  après J.-C., Metropolitan Museum of Art, New York, États-Unis ;
 Les Trois Grâces, Gérard van Opstal, musée royal d'Art et d'Histoire, Bruxelles, Belgique ;
 Les Trois Grâces, œuvre en marbre de Carrare de Jean Del Cour, 1697, qui coiffe le Perron liégeois, place du Marché à Liège;
 Les Trois Grâces, est une sculpture d'Antonio Canova (1757–1822). Cette première version de la sculpture a été réalisée entre 1813 et 1816, et est conservée au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, Russie ;
 Les Trois Grâces, est la seconde version de la sculpture d'Antonio Canova, réalisée entre 1814 et 1817. Celle-ci est la propriété conjointe du musée Victoria and Albert Museum, de Londres, et à la Galerie nationale d'Écosse, à Édimbourg, en Écosse, où la sculpture est exposée alternativement ;
 Les Trois Grâces, marbre réalisé à partir de 1829, d’après le modèle en plâtre achevé en 1825, et présenté au Salon en 1831 par James Pradier, Paris, musée du Louvre ;
 Les Trois Grâces, horloge en bronze doré et marbre blanc réalisée en 1770 par Étienne Maurice Falconet, musée du Louvre, Paris ;
 Les Trois Grâces, sculpture de 1938, d'Aristide Maillol, (1861–1944), conservée dans le Jardin des Tuileries, à Paris,
 Les Trois Grâces, monument funéraire du cœur du roi , (1561-1562), statues de Germain Pilon, piédestal de Domenico del Barbieri, Paris, musée du Louvre
 Les Trois Grâces, sculpture abstraite d'Heinz Mack, réalisée en 1965, exposée dans le parc , à Milwaukee, États-Unis.
 Les Trois Grâces, sculpture contemporaine en fibre de verre et mosaïque, réalisée en 1999, par Niki de Saint Phalle (1930–2002). La sculpture est exposée au National Museum of Women in the Arts, à Washington États-Unis.

Fontaines 
 La fontaine des Trois Grâces, place du Marché à Liège, œuvre du sculpteur belge Jean Del Cour (1627–1707), surmontant le Perron en 1697 ;
 La Fontaine des Trois Grâces, de la place de la Comédie à Montpellier, sculpture d'Étienne Dantoine (1737–1809), réalisée en 1776 ;
 La fontaine de la Trinité (les Trois Grâces), place de la Trinité à Toulouse, Le monument a été dessiné par l'architecte Urbain Vitry en 1826, sculpture de Louis-Alexandre Romagnesi, fontaine réalisée en 1827 ;
 La fontaine des Trois Grâces, place de la Bourse à Bordeaux, Le monument a été dessiné par l'architecte Louis Visconti, la sculpture est de Charles Gumery et réalisée par la Fonderie Thiébaut Frères, en 1869 ;
 La fontaine des Trois Grâces (), du parc de l'ancien château de Neudeck, en Silésie, (actuellement Świerklaniec, en Pologne) : groupe de trois cariatides, et une chimère, commandés par La Païva, épouse du comte et industriel allemand, Guido Henckel von Donnersmarck, au sculpteur Emmanuel Frémiet. Les éléments en bronze de la fontaine ont été réalisés en France, en 1872, par la fonderie Antoine Durenne.
 La , () de la Place Royale à Barcelone. Les éléments en fer de la fontaine ont été dessinés par l'architecte Louis Visconti, réalisés en France en 1867 par la fonderie Antoine Durenne, puis installés en 1876 ;

Musique 
 Les Trois Grâces, est un opéra de 1908 joué à l'ouverture de l', dans lequel le rôle principal a été tenu par l'actrice  (1870–1955) ;
 Les Trois Grâces (Три грации), est un opéra-parodie russe, de 1988, composé par  ;

Architecture 

 Les Trois Grâces (), ensemble de trois bâtiments historiques, sur le front de mer de Pier Head, à Liverpool, Angleterre, site labellisé patrimoine mondial. Un des trois bâtiments, le Royal Liver Building, a la particularité d'avoir été depuis le , un des premiers grands édifices construits avec le Système Hennebique, procédé de construction en béton armé, de l'ingénieur français François Hennebique. Avec  de hauteur, le bâtiment a été connu comme le premier « gratte-ciel » de Grande-Bretagne, et à l'époque, la plus grande structure en béton armé dans le monde.

Arbres remarquables 
 Le Célibataire et les Trois Grâces, est un ensemble de quatre séquoias géants découverts en 1857. Ils poussent avec leurs racines étroitement entrelacées dans le bosquet de séquoias géants Mariposa Grove, du parc national de Yosemite, en Californie, aux États-Unis. Trois de ces arbres surnommés Les Trois Grâces, poussent tout près d'un quatrième arbre isolé, surnommé Le Célibataire.

Notes et références 

Mythologie grecque dans l'art et la culture